Karekin I. bezeichnet folgende Personen:

 Karekin I. (Katholikos von Kilikien) (1867–1952), Katholikos von Kilikien
 Karékine I. Khachadourian, Patriarch von Konstantinopel 
 Karekin Sarkissian (1932–1999), als Karekin II. Katholikos von Kilikien, als Karekin I. Katholikos in Etschmiadsin